Nienburg peut faire référence à :
 Nienburg (Saale), ville allemande de l'arrondissement de Salzland, en Saxe-Anhalt ;
 Nienburg/Weser, ville allemande de l'arrondissement de Nienburg/Weser, en Basse-Saxe.